Schaerf ist der Familienname folgender Personen:

 Eran Schaerf (* 1962), israelisch-deutscher Künstler, Autor, Hörspielmacher und Filmemacher
 Wolfram Schaerf (1922–1992), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Schärf
 Scherf (Begriffsklärung)